Murter – wyspa na Adriatyku
 Murter – miasto w Dalmacji
 Gmina Murter-Kornati – gmina w Chorwacji